Colfax kan syfta på:

 Colfax Corporation – ett amerikanskt börsnoterat industriföretqag

Geografi
 Colfax, Iowa
 Colfax, Kalifornien
 Colfax, Louisiana
 Colfax, Washington

Personer
 Schuyler Colfax (1823–1885), en amerikansk republikansk politiker